Minimalismus ist:
 ein Lebensstil, siehe Einfaches Leben
 eine Theorie der Linguistik, siehe Minimalistisches Programm
 eine Kunstgattung
 eine Literaturgattung, siehe Minimalismus (Literatur)
 ein Formenrepertoire in der bildenden Kunst und im Design, siehe Minimalismus (Kunst)
 eine Stilrichtung in der Architektur, siehe Minimalismus (Architektur)
 ein Stil in der Musik, siehe Minimal Music

Siehe auch: